<noinclude>Мрозовский — фамилия; имеет женскую форму Мрозовская.</noinclude>
 Мрозовский, Иосиф Иванович (1857—1934) — русский генерал от артиллерии.
 Мрозовская, Елена Лукинична (урожденная Княжевич''; ?—1941) — одна из первых профессиональных русских фотографов черногорского происхождения, педагог.

См. также 
 Мрозовска, Зофья (1922—1983) — польская актриса театра, кино и телевидения.